Ма́ргарет Кэ́мпбелл (; 24 апреля 1883, Сент-Луис, Миссури, США — 27 июня 1939, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса театра и немого кино.

Биография 
Маргарет Кэмпбелл родилась 24 апреля 1883 года в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

В 1909 году она начала карьеру актрисы, играя на Бродвее. В период 1919—1930 годов она снялась в 25 фильмах.

Личная жизнь 

В браке актрисы с Джозефом Суикердом родился её единственный ребёнок, сын.

Гибель 

56-летняя Маргарет Кэмпбелл была изнасилована и убита (забита до смерти молотком) 27 июня 1939 года. Подозреваемым был её сын, однако он был оправдан.

Творчество

Театральные работы 
  — Kassa
  — Hamlet
  — The Merchant of Venice
  — Keeping Up Appearances
  — Difference in Gods
  — Keeping Up Appearances
  — The Silent Assertion
  — Lightnin

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Жертвы сексуального насилия
Убитые в США
Актрисы театра США